Francesco Sgalambro – vescovo cattolico italiano
Manlio Sgalambro – filosofo, poeta, saggista e cantautore italiano